Алдя-Теодорович — фамилия.
 Алдя-Теодорович, Дойна (1958—1992) — молдавская советская певица, Заслуженная артистка Молдавской ССР (1992).
 Алдя-Теодорович, Ион (1954—1992) — молдавский советский композитор и певец.